Glor steht für:

 Glor (Gemeinde Kals), Gemeindeteil von Kals am Großglockner, Osttirol

Siehe auch:
 Gloor, Familienname
 Chlor
 Klor